Aceasta este o listă de desene animate din România și seriale de animație difuzate pe diferite canale de televiziune românești pentru copii (Cartoon Network România, Boomerang România, Disney Channel România, Disney Junior România, Minimax România, Nickelodeon România etc.), clasificate în ordine alfabetică după statusul din prezent al acestor canale TV.

Canale TV actuale

Cartoon Network România

Boomerang România

Disney Channel România

Disney Junior România

Minimax România

Nickelodeon România

Nick Jr. România

Nicktoons România

JimJam România

Duck TV România

TraLaLa TV

Canale TV desființate

Jetix România / Jetix Play România

Fox Kids România / Fox Kids Play România

Playhouse Disney România

Cartoonito România 

 Baby Looney Tunes
 Banane în pijamale (Bananas in Pyjamas)
 Batwhels
 Cartitel
 Ciupi-Ciupi și ciupercuțele
 Clifford, marele câine roșu (Clifford the Big Red Dog)
 Cocomelon
 Gerald McBoing Boing
 Jelly Jamm
 Krypto, câinele erou (Krypto the Superdog)
 Lamput
 Thomas și prietenii săi
 Lumea poveștilor Cartoonito (Cartoonito Tales)
 Orășelul leneș (LazyTown)
 Păienjenulul Lucas
 Povești de la stația de pompieri (Firehouse Tales)
 Pufoșii Ha Ha (Ha Ha Hairies)
 The Blipers

Animax România & Anime+ România

Megamax România

KidsCo TV România

Boom Hop!

Fix & Foxi TV 

 Fix și Foxi

Alte canale TV

Pro TV 

{{coloane-listă|
 Alvin și veverițele (Alvin and the Chipmunks)
 Andy Panda
 Animăluțele Littlest Pet Shop (The Littlest Pet Shop)
 Aventurile lui Teddy Ruxpin (The Adventures of Teddy Ruxpin)
 Aventurile marionetelor Ann și Andy (The Adventures of Raggedy Ann and Andy)
 Aventuri trăznite
 BattleTech
 Beyblade
 Biroul de detectare al extratereștrilor (Bureau of Alien Detectors)
 Buretele Bob pantaloni pătrați (SpongeBob SquarePants)
 Cartea fermecată (Adventures from the Book of Virtues)
 Casper și prietenii (Casper and Friends)
 Căpitanul N: Maestrul jocului (Captain N: The Game Master)
 Căpitanul Zed și țara Zee (Captain Zed and the Zee Zone)
 Câine rău - Câinele familiei (Bad Dog)
 Cei patru fantastici (Fantastic Four: World's Greatest Heroes)
 Ciocănitoarea Woody (The Woody Woodpecker Show)
 Conan aventurierul (Conan the Adventurer)
 Corey marinarul
 Creioane colorate
 Cubix
 Curse trăsnite (Wacky Races)
 Dastardly și Muttley în aparatele lor de zbor (Dastardly and Mutley in Their Flying Machines)
 Digimon
 Dinozaurii cei lacomi
 Dragon Ball GT
 Familia Simpson (The Simpsons)
 Felix motanul (Felix the Cat)
 Freakazoid!
 F-Zero GP Legend
 G.I. Joe
 G.I. Joe Extreme
 G.I. Joe: Sigma 6
 Incoruptibilii (The Untouchables)
 Înapoi în viitor - Călătorii în timp (Back to the Future: The Animated Series)
 Magnificul Muttley (Magnificent Muttley)
 Micuții clovni din orașul veseliei (Little Clowns of Happytown)
 Mot
 Nemaipomenitul Tick (The Tick)
 Omul de oțel (Iron Man)
 Omul-Păianjen (Spider-Man)
 One Piece
 Papirus (Papyrus)
 Peripețiile Penelopei Pitstop (The Perils of Penelope Pitstop)
 Peter Pan (Peter Pan: The Animated Series)
 Piatra magică (Power Stone)
 Pisoiul Eek (Eek! The Cat)
 Pokémon Povestiri din Timberwood (The Timberwood Tales)
 Purcelușii Piggsburg (Piggsburg Pigs!)
 Puterea echipei Miau-Miau (Tokyo Mew Mew) Regele Arthur și cavalerii dreptății (King Arthur and the Knights of Justice)
 Regele Șaman (Shaman King)
 South Park Șoimii călători (Battle of the Planets)
 Tărâmul uitat de timp (The Land Before Time)
 The Itsy Bitsy Spider Tokyo Mew Mew Țestoasele ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles)
 Unde-i Wally? (Where's Wally?)
 Ultimate Muscle Ursul Yogi (Yo Yogi!)
 Wild West C.O.W.-Boys of Moo Mesa Winx Club (Winx Club)
 W.I.T.C.H. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 5D's Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Yu-Gi-Oh! GX}}

 Antena 1 

 TVR 

 Tele 7 abc 

 Terra Sat 
 Cartuna Show Dotakon, băiatul robot (Dotakon)
 Mock și Sweet (Mock & Sweet)
 Omul Tomată și cavalerii Mesei Salată (Tomatoman)
 Rotto Botto Robotto''

Note

Vezi și

Legături externe 
 https://www.cartoonnetwork.ro/
 https://www.boomerang-tv.ro/
 https://tv.disney.ro/
 https://disneynow.com/all-shows/disney-junior
 https://www.minimaxro.tv/
 http://www.nick.com/
 http://www.nickjr.com/
 https://ro.jimjam.tv/
 https://www.ducktv.tv/
 https://tv.tralala.ro/
 https://www.cartoonito.co.uk/

Desene animate
Liste
Liste legate de România
Televiziuni în limba română
Televiziuni din România